Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza u sezoni 1963./64. je bila liga 4. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  Sudjelovalo je 10 klubova, a prvak je bio Omladinac iz Vranjica.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
rezultat smanjen i nakošen * - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Poveznice 
 Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1963./64.
 Nogometno prvenstvo otoka srednje Dalmacije 1963./64.
 Dalmatinska nogometna zona 1963./64.
 Liga Nogometnog podsaveza Gospić 1963./64.

Izvori 

1963-64
Split
1963-64 Split